Die Slovenska Nogometna Liga 2017/18, auch PrvaLiga Telekom nach dem Sponsor Telekom genannt, war die 27. Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 15. Juli 2017 und endete am 27. Mai 2018.

NK Olimpija Ljubljana gewann zum sechsten Mal den slowenischen Meistertitel. Mitentscheidend war der 3:2-Sieg am 34. Spieltag beim NK Maribor, der bis dahin die Tabelle anführte. Zwischen den beiden Mannschaften zählten am Saisonende die mehr erzielten Auswärtstore im direkten Vergleich zu Gunsten Olimpijas. Der Tabellenvierte NK Rudar Velenje sicherte sich die Europa-League-Teilnahme durch den direkten Vergleich mit NK Celje.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Zweite der Druga Slovenska Nogometna Liga NK Drava Ptuj spielte gegen den Neunten der Premjer-Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 2018/19. Die Spiele fanden am 2. und 6. Juni 2018 statt.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2017 18
Fußballsaison 2017/18